Ernest Matuszek (ur. 1897, zm. 1952) – polski lekarz radiolog, powstaniec śląski, wykładowca UW
 Eryk Matuszek (ur. ?, zm. ?) – rotmistrz PSZ na Zachodzie, kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy
 Franciszek Matuszek (zm. 1914) – polski wojskowy okresu I wojny światowej, poległ na froncie ros., pochowany na cmentarzu Hażlach II koło Cieszyna
 Jan Matuszek (zm. 1914) – polski wojskowy okresu I wojny światowej, zmarł w szpitalu, pochowany na cmentarzu Hażlach II koło Cieszyna
 Jan Matuszek (1892-1940), oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Matuszek (1917-1942), instruktor harcerski, działacz konspiracji antyhitlerowskiej
 Józef Matuszek (ur. 1890, zm. 1983) – ksiądz katolicki, kapelan w Armii Andersa
 Józef Matuszek (ur. 1901, zm. 1942) – ur. 22 lutego 1901 w Grodzisku koło Łańcuta, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Armii Andersa), kapral, umarł 31 marca 1942 w Czokpaku w płd. Kazachstanie
 Józef Matuszek (ur. 1950 w Bażanowicach) – polski profesor, nauczyciel akademicki w Bielsku-Białej
 Paweł Matuszek (ur. 1972 w Żywcu) – polski dziennikarz i publicysta
 Robert Matuszek (ur. 21.01.1908, zm. 14.05.1944) – syn Franciszka, urodzony w Pińsku, żołnierz PSZ na Zachodzie (kapral), zginął pod Monte Cassino
 Szymon Matuszek (ur. 1989 w Cieszynie) – polski piłkarz, reprezentant Polski U-19
 Wincenty Matuszek (ur. 1887 w Pszowie) – powstaniec śląski, więzień KL Auschwitz

Zobacz też 
 Matušek